Войнало́вич (, ) — белорусская и украино-польская  фамилия. Известные носители:

 
 Войналович, Иван Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 6129; 3 декабря 1839.
 Войналович, Михаил Кузьмич (1878—1918) — русский офицер, Генерального штаба полковник. Ближайший сотрудник и помощник командира 1-й Отдельной бригады Русских добровольцев М. Г. Дроздовского в Ясском походе.

Примечания